Puszcza Mariańska – wieś w województwie mazowieckim
 Gmina Puszcza Mariańska – gmina wiejska w województwie mazowieckim
 Puszcza Mariańska – dawna gromada
 Rezerwat przyrody Puszcza Mariańska – rezerwat w województwie mazowieckim
 Puszcza Mariańska (stacja kolejowa)